Stor-Snägden kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Snägden (Ljustorps socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (5,58 ha)
Stor-Snägden (Timrå socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (17,5 ha)

Se även
Snägden

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn